Алашкертская долина — плодородная долина в иле Агры на востоке Турции (ранее Эрзерумский вилайет). В долине находится город Алашкерт.

Через долину протекает река Восточный Евфрат. С юга ограничена хребтом Шариан-даг.

С древних времён территория долины была плотно заселена армянским населением. В XVIII веке насчитывалось более 360 армянских сёл. В дальнейшем в результате политики Османской империи большинство армянского населения покинуло долину.

Территория Алашкертской долины неоднократно занималась русскими войсками в ходе русско-турецких войн, но в дальнейшем возвращалась Турции.

См. также 
 Алашкертская операция

Долины Турции
Восточная Анатолия